Горбачёв, Сергей:
 Горбачёв, Сергей Александрович (род. 1975) — российский хоккеист, чемпион России (1996/97) .
 Горбачёв, Сергей Николаевич (род. 1956) — советский и российский спортсмен (русские шашки), тренер, функционер.
 Горбачёв, Сергей Сулейманович (Ибадуллаев; род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.